Sezon 1936/1937 był czwartym sezonem Gauligi Ostpreußen, wchodzącej w skład Gauligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w Rzeszy Niemieckiej. Mistrz ligi – SV Hindenburg Allenstein zakwalifikował się do mistrzostw Niemiec, z których odpadł po fazie grupowej.

Faza grupowa

Okręg Allenstein

Okręg Danzig

Okręg Gumbinnen

Okręg Königsberg

Faza finałowa

Grupa I

Grupa II

Finał

Bibliografia
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Gauliga
Gauliga Ostpreußen
1936 w piłce nożnej
1937 w piłce nożnej